|}

Die Bahnstrecke Coutras–Tulle ist eine 173 km lange, eingleisige, nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke in Zentralfrankreich. Sie ging abschnittsweise zwischen 1857 und 1871 in Betrieb und wird heute noch von der SNCF bewirtschaftet. Sie verbindet die beiden wichtigen Nord-Süd-Strecken Paris–Bordeaux und Orléans–Montauban sowie weiter nach Osten Clermont-Ferrand. Großräumig ist sie damit ein Teilstück der Verbindung Bordeaux–Lyon. Die ersten 86 km bis Niversac sind doppelgleisig ausgebaut.

Geschichte 
Mit der Bezeichnung Ligne entre Périgueux et le chemin de fer de Clermont-Ferrand à Montauban, dont un des tronçons est la section de Périgueux à Brive-la-Gaillarde ging die Konzession zusammen mit zwei weiteren Strecken durch Beschluss der Abgeordnetenkammer am 21. April 1853 an eine (Vorläufer)-Personengesellschaft, die im Juli 1853 die Compagnie du chemin de fer Grand-Central gründete. Wegen Zahlungsschwierigkeiten ging die Gesellschaft zum 7. März 1857 in der Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (P.O.) auf, die diese Strecke – zusammen mit vielen weiteren – übernahm und weiter betrieb. Genau in diesen kurzen Zeitraum zwischen Gründung und Konkurs fällt die Eröffnung des wichtigsten Bauabschnittes der Strecke zwischen Coutras und Périgueux im Juli 1857. Der Bau erfolgte von West nach Ost.

Weitere Eröffnungsabschnitte waren am 17. September 1860 bis Brive-la-Gaillarde und am 20. August 1871 bis zum Bahnhof Tulle. Die Prospektierung für Doppelgleisigkeit wurde zum Jahresende 1906 für die ersten 86 km erfüllt. Obwohl von den Kunstbauwerken ein weiterer zweigleisiger Ausbau gegeben wäre, ist es dazu in der weiteren Geschichte der Strecke nicht mehr gekommen.

Streckenbeschreibung

Streckenverlauf 
Die Bahnstrecke nimmt im Bahnhof von Coutras ihren Ausgang, wo sie von der Bahnstrecke Paris–Bordeaux ostwärts ins Tal der Isle abzweigt und in sehr gestrecktem Verlauf ab Saint-Médard-de-Guizières südlich des Gewässers verläuft. Dabei meidet sie dessen mäandrierenden Talgrund und hält sich an dessen linke Flussterrasse bis Mussidan. Hier Wechsel über die Isle an den nördlichen Hangsaum, ab Saint-Astier (Dordogne) wieder Lage südlich des Flusses bis Périgueux. Ab hier nun wird der Übergang ins Tal der Vézère erfolgen, indem zunächst der Gewässerfurche des Manoire hinein in die Landschaft des Périgord central bzw. der Nordausläufer des Périgord noir benutzt wird. Dabei wird nach Verlassen des Manoirtales (in eine Seitenfurche hinein nächst Milhac-d’Auberoche) die Wasserscheide bei Limeyrat passiert. Den Fächer der Oberläufe des Blâme kreuzt die Trasse quer und gelangt so bei Azerat ins Tal des Cern, ehe bei Le Lardin-Saint-Lazare die Vézère erreicht ist. An deren nördlichem Hangfuss geht es dann bis Brive-la-Gaillarde ins Tal der Corrèze hinein. Flussaufwärts bis zum Endpunkt Tulle wird das nun enge Tal mit mehreren Flussquerungen und durchbohrten Bergspornen als natürliche Linienführung benutzt.

Infrastruktur 

Neben den beiden bereits genannten Nord-Süd-Achsen kamen im Laufe der Zeit viele weitere Zweigstrecken, zum Teil auch in Meterspur, hinzu. Während die Trassierung bis Périgueux nur mit max. 7 ‰, meist aber nur 1–3 ‰ Steigung gebaut worden war, stieg die Steigung anschließend weiter an, bis sie zwischen Brive und Tulle 12,5 ‰ erreichte. Die sich im weiteren Verlauf auf das Plateau de Millevaches windende Bahnstrecke Tulle–Meymac erreicht dann sogar Werte von 25 ‰.

Der Streckenverlauf befindet sich zunächst im Tal der Isle, die sie mit aufwändigen Bogenbrücken mehrfach kreuzen muss. Ab Périgueux folgt sie dem Lauf der wesentlich kleineren Manoire, ab Condat-Le Lardin der Vézère, die erneut die Errichtung größere Viadukte erforderte. Hinter Brive waren vier Tunnel mit einer Gesamtlänge von 1100 m zu bauen.
Im Personenverkehr gibt es heute wenig Direktverbindungen. Die Fahrtzeit beträgt knapp zweieinhalb Stunden.

Einzelnachweise

Weblinks 

Bahnstrecke in Nouvelle-Aquitaine